Jack Lambert peut désigner :
 Jack Lambert (1899-1976), acteur écossais ;
 Jack Lambert (1920-2002), acteur américain ;
 John Harold 'Jack' Lambert (né en 1952), américain, ancien joueur de football américain.